Окмалги има више значења:
 Округ Окмалги (Оклахома)
 Окмалги (Оклахома)